Höga kan syfta på:

 Stora Höga – en tätort i Stenungsunds kommun
 Höga, Ale kommun – en tidigare småort i Ale kommun
 Vråkärr och Höga – en småort i Kungälvs kommun